Xylococcus može označavati:
 Xylococcus (Plantae) Nutt., biljni rod iz porodice Ericaceae
 Xylococcus (Animalia) Lôw, 1882, rod kukaca polukrilaca iz porodice Xylococcidae